Inspiration kan henvise til flere artikler
 Inspiration (inspiratio) – kunstnerisk eller videnskabelig indgivelse, i dagligdags sprogbrug en god idé eller inspiration til husets indretning
 Inspiration (butikskæde) – en kæde af isenkræmmere
 Verbalinspiration – er inden for kristendommen den opfattelse at Gud har indblæst, inspireret, indgivet, nedsendt eller overdraget de bibelske tekster ordret til de personer der har nedskrevet dem.
 Inhalation – indånding kaldes i lægevidenskab inspiration
 Inspiration (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915 af George Foster Platt

Se også
 Åbenbaring – at religion fremtræder som et virkeligt forhold fra Gud til mennesket.
 Muse – i græsk mytologi var de kilde til inspiration inden for hver deres kunstart.